

Красичі (Красиці) — село в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Красиці — село в гміні Мстув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства